Le Moal est un nom de famille d'origine bretonne. Ce nom vient du breton moal, signifiant littéralement « chauve », il a comme variante : Le Mouël, Le Moual, Le Mouelle, Le Moel, Le Moele. Ses diminutifs sont : Le Mouellic, Le Moellic, Le Moeligou.

Il est notamment porté par : 

 André Le Moal ( - ), résistant français
 Armand Le Moal (  - ), coureur cycliste français
 Colette Le Moal ( - ), personnalité politique française
 Corinne Le Moal ( - ), rameuse française
 Erwan ar Moal ( - ), écrivain français de langue bretonne
 François-Marie Luzel ( - ), également connu comme « Fañch ar Moal », écrivain français travaillant en breton
 Frédéric Le Moal ( - ), historien français
 Guy Le Moal ( - ), ethnologue français, réalisateur et photographe français
 Jean Le Moal ( - ), peintre français
 Malika Bellaribi Le Moal ( - ), artiste lyrique
 Robert Le Moal ( - ), footballeur français
 Ronan Le Moal ( - ), banquier privé français

Patronyme breton